Die Big Green Egg German Challenge powered by VcG ist ein internationales Golfturnier der Challenge Tour. Das Turnier fand erstmals vom 9. bis zum 12. September 2021 auf der Anlage des Wittelsbacher Golfclub in Neuburg an der Donau statt. Der Termin der Saison 2022 ist der 21 bis 24 Juli. Damit ist es, wie schon 2021, das einzige Turnier der Challenge Tour in Deutschland.

Das Preisgeld liegt mit 250 000 Euro im Durchschnitt der Turnierserie.

Weblinks 

 https://german-challenge.de/
 https://www.europeantour.com/challenge-tour/germany-event-confirmed-2021/

Golfturnier
Golf (Deutschland)
Sportveranstaltung im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen
Neuburg an der Donau
Erstveranstaltung 2021